Vidrenjak je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 554 stanovnika te 187 obiteljskih kućanstava.

Poznate osobe 
Mijo Stuparić, hrv. svećenik i književnik

Izvori

Naselja u Sisačko-moslavačkoj županiji